Candemil ist ein portugiesischer Ortsname:

 Candemil (Amarante), eine Gemeinde im Kreis Amarante im Distrikt Porto
 Candemil (Vila Nova de Cerveira), eine Gemeinde im Kreis Vila Nova de Cerveira im Distrikt Viana do Castelo